Евген Перфецкий (; ,  — , ) — украинский скрипач и музыкальный педагог.

Родился в семье Ромуальда Перфецкого (1843—1933), преподавателя польского и древнегреческого языков в Коломыйской гимназии; брат политика и общественного деятеля . Двоюродный брат историка  и художника Леонида Перфецкого.

С детских лет учился игре на скрипке в своём родном городе у Йозефа Шнабля и . Изучал право во Львовском и Венском университетах. Одновременно в 1906 г. окончил Венскую консерваторию по классу ; в 1914—1915 гг. совершенствовался под руководством Отакара Шевчика. Утверждается, что Перфецкий стал первым украинским скрипачом — выпускником Венской консерватории. Концертировал в Вене, Львове, Кракове, Черновцах и других городах.

С 1908 г. и до конца жизни преподавал во львовском Высшем музыкальном институте имени Лысенко, став вторым украинским скрипичным педагогом в этом заведении после рано умершей Елисаветы Щедрович-Ганкевичевой (1885—1909). Среди учеников Перфецкого Роман Крыштальский и .

Примечания 

Скрипачи Украины
Академические музыканты Украины
Музыкальные педагоги Украины
Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства
Преподаватели Львовской консерватории